Oguz heeft meerdere betekenissen:
 Oğuzen, een volk in Turkije
 Oğuz (district), een streek in Azerbeidzjan
 Oguz (voornaam), een jongensnaam